Rytterne på det danske cykelhold Team CSC for 2007-sæsonen var:

2007